Македон

 Македон или Македн () — персонаж греческой мифологии.
 Македон, Владимир Митрофанович (1938—2019) — педагог-хормейстер, пропагандист хорового пения, создатель хоровой школы для мальчиков и юношей «Молодость» в Челябинске, Заслуженный работник культуры Российской Федерации.
 Македон, Георгий Антонович — революционер-большевик, участник установления советской власти в Мариуполе.